Legit – termine del wrestling
Legit – serie televisiva britannica del 2006
Legit – serie televisiva statunitense del 2013